Това е списъкът с епизоди на сериала „Д-р Хаус“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2004-2005 
Главна статия: Д-р Хаус (сезон 1)

Сезон 2: 2005-2006 
Главна статия: Д-р Хаус (сезон 2)

Сезон 3: 2006-2007 
Главна статия: Д-р Хаус (сезон 3)

Сезон 4: 2007-2008 
Главна статия: Д-р Хаус (сезон 4)

Сезон 5: 2008-2009 
Главна статия: Д-р Хаус (сезон 5)

Сезон 6: 2009-2010 
Главна статия: Д-р Хаус (сезон 6)

Сезон 7: 2010-2011 
Главна статия: Д-р Хаус (сезон 7)

Сезон 8: 2011-2012 
Главна статия: Д-р Хаус (сезон 8)

Д-р Хаус
Д-р Хаус